Dollo ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Dollo (1857–1931), belgischer Paläontologe
 Yves Dollo (1934–2007), französischer Politiker 

Siehe auch:
 Dollosches Gesetz
 Dolo